koperslager, een ambachtsman die platen koper bewerkt
 kopersmid (vogel) (Megalaima haemacephala), een baardvogel die voorkomt in Zuid-Azië en in de Indische Archipel